Niendorf peut faire référence à :
 Niendorf, commune allemande de l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Niendorf bei Berkenthin, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Niendorf/Stecknitz, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Groß Niendorf